Oberliga 1979/80 steht für:

 DDR-Fußball-Oberliga 1979/80
 DDR-Nachwuchsoberliga (Fußball) 1979/80
 Fußball-Oberliga 1979/80
 Fußball-Oberliga Baden-Württemberg 1979/80
 Fußball-Oberliga Berlin 1979/80
 Fußball-Oberliga Hessen 1979/80
 Fußball-Oberliga Nord 1979/80
 Fußball-Oberliga Nordrhein 1979/80
 Fußball-Oberliga Südwest 1979/80
 Fußball-Oberliga Westfalen 1979/80 
 DDR-Oberliga 1979/80 (Badminton)
 Eishockey-Oberliga 1979/80
 Handball-DDR-Oberliga (Frauen) 1979/80
 Handball-DDR-Oberliga (Männer) 1979/80